Блинов, Павел:
 Блинов, Павел Георгиевич (род. 1946) — российский тренер по тяжёлой атлетике.
 Блинов, Павел Николаевич (1976—1995) — участник Первой чеченской войны, погиб при исполнении служебных обязанностей.
 Блинов, Павел Фёдорович (1919—1998) — Герой Советского Союза.